Дејна Делејни () је америчка глумица, рођена 13. марта 1956. године у Њујорку. Постала је популарна улогом у серији Очајне домаћице али и по улози Меган Хант у серији Тело је доказ.

Каријера 
Током каријере која траје четири деценије, постигла је успех у позоришту, на филму и телевизији. Године 1988, након бројних улога на телевизији и филмовима током седамдесетих и почетком осамдесетих година, имала је главну улогу у телевизијској серији Кинеска плажа за коју је добила две Еми награде.

На позив аутора серијала Очајне домаћице Марка Черија, снимила је три успешне сезоне које су је сврстале међу најтраженије америчке телевизијске глумице. Почетком 2011. године телевизијска кућа ABC понудила јој је главну улогу у серијалу Тело је доказ, где глуми докторку на челу тима за судску медицину.

Упркос везама са познатим момцима, глумцем Тритом Вилијамсом и музичаром Доном Хенлијем, Дејна Делејни никада није била звезда трач-рубрика. Није се удавала и нема деце. У априлу 2011. године, часопис Пипл је поставио на 9. место листе 100 најлепших људи.

Филмографија 

|-
|1951.||||Love of Life||||
|-
|1978.||||Ryan's Hope||||
|-
|1981.||||As the World Turns||||
|-
|1981.||||The Fan ||||
|-
|1984.||||The Streets||Џени||
|-
|1984.||||Threesome||Лаура||
|-
|1985.||||Almost You||||
|-
|1985.||||Moonlighting||||
|-
|1986.||||A Winner Never Quits||Нора||
|-
|1986.||||Liberty||||
|-
|1986.||||Where the River Runs Black||Ана||
|-
|1986—1987.||||Magnum, P.I.||||
|-
|1987.||||Sweet Surrender||||
|-
|1988.||||Thirtysomething||Ева||
|-
|1988.||||Masqueradе||Ана||
|-
|1988.||||Patty Hearst||Гелина||
|-
|1988.||||Moon Over Parador||Џени||
|-
|1990.||||A Promise to Keep||||
|-
|1988—1991.||Кинеска плажа||China Beach||||
|-
|1992.||||Light Sleeper||||
|-
|1992.||Чуваркућа||HouseSitter||||
|-
|1992.||||Cheers||||
|-
|1993.||||Wild Palms||Грејс||
|-
|1993.||||Donato and Daughter||||
|-
|1993.||||Tombstone||||
|-
|1993.||||Batman: Mask of the Phantasm||||
|-
|1994.||||The Enemy Within||||
|-
|1994.||||Texan||Ана Вилијамс||
|-
|1994.||||Exit to Eden||Лиса||
|-
|1995.||||Choices of the Heart: The Margaret Sanger Story||||
|-
|1995.||||Fallen Angels||||
|-
|1996.||||Fly Away Home||||
|-
|1996.||||Superman: The Last Son of Krypton||||
|-
|1996.||||For Hope||||
|-
|1996.||||Wing Commander Academy||||
|-
|1992—1997.||||The Larry Sanders Show||||
|-
|1997.||||Duckman: Private Dick/Family Man||||
|-
|1997.||||True Women||||
|-
|1997.||||Spy Game||||
|-
|1997.||||The Batman Superman Movie: World's Finest||||
|-
|1998.||||Dead Man's Curve||||
|-
|1998.||||Wide Awake||||
|-
|1998.||||The Patron Saint of Liars||||
|-
|1998.||||Rescuers: Stories of Courage: Two Couples||||
|-
|1998.||||Superman||||
|-
|1999.||||Resurrection||Клара Милер||
|-
|1999.||||Sirens||||
|-
|1999.||||Men in Black: The Series||||
|-
|1999.||||Shake, Rattle and Roll: An American Love Story||||
|-
|1999.||||The Outfitters||||
|-
|1996—2000.||Супермен (ТВ серија)||Superman||||
|-
|2000.||||The Right Temptation||||
|-
|2000.||||Good Guys/Bad Guys||||
|-
|2001.||||Family Law||||
|-
|2001.||||Final Jeopardy||||
|-
|2001—2002.||Пасадена||Pasadena||||
|-
|2002.||||Mother Ghost||||
|-
|2002.||||Superman: Shadow of Apokolips||||
|-
|2002.||||Conviction||Марта||
|-
|2002—2003.||||Presidio Med||||
|-
|2003.||||Spin||||
|-
|2003.||||A Time to Remember||||
|-
|2004.||||Baby for Sale||||
|-
|2004.||||Law & Order: Special Victims Unit||||
|-
|2004.||||Boston Legal||Саманта||
|-
|2005.||||Getting to Know You||||
|-
|2005.||||Kojak||||
|-
|2003—2005.||||Justice League||||
|-
|2006.||||The L Word||||
|-
|2006.||||Battlestar Galactica||||
|-
|2005-2006.||||Related||||
|-
|2006.||||Superman: Brainiac Attacks||||
|-
|2007.||||Route 30||||
|-
|2006—2007.||||Kidnapped||||
|-
|2007.||||The Batman||||
|-
|2008.||||A Beautiful Life||||
|-
|2008.||||Flying Lessons||||
|-
|2010.||||Batman: The Brave and the Bold||||
|-
|2010.||||Castle||||
|-
|2010.||||Multiple Sarcasms||||
|-
|2010.||||Camp Hell||||
|-
|2010.||||Drunkboat||||
|-
|2010.||||Firebreather||||
|-
|2012.||||Body of Proof: The Musical||||
|-
|2012.||||Body of Proof Webisodes||||
|-
|2007—2012.||Очајне домаћице||Desperate Housewives||||
|-
|2012.||||Freelancers||||
|-
|2011—2013.||Тело је доказ||Body of Proof||Меган Хант||
|-
|2013.||||Justice League: The Flashpoint Paradox||||
|-
|2015.||||Une chance de trop||||
|-
|2015.||||The Comedians||||
|-
|2014—2015.||||Hand of God||||
|}

Галерија слика

Референце

Спољашње везе 

 
 

Рођени 1956.
Америчке глумице
Добитници награде Еми
Биографије живих особа